Алекса́ндр Ко́брин:
 Кобрин, Александр Евгеньевич (род. 1980) — российский пианист.
 Кобрин, Александр Исаакович (род. 1943) — советский и российский учёный-механик.